Wenula − rodzaj najmniejszych żył w organizmie, które zbierają krew z naczynia włosowatego.

Bibliografia

Zobacz też 
 Arteriola